Кулунъях:

 Кулунъях (приток Кельвата) — река в России, протекает в Томской области
 Кулунъях (приток Лонтынъяха) — река в России, протекает в Томской области